Robert Moore (director), (Detroit, 1927 - Nova York, 1984), director teatral, de cinema i televisió estatunidenc 
 Bobby Moore (1941 − 1993), futbolista anglès 
 Bob Moore, motociclista estatunidenc campió del món de motocròs